Японская соккер-лига 1969 — 5-й сезон высшего дивизиона Японская соккер-лига.

Турнирная таблица

Символическая сборная
Ёкояма, Кэндзо
Катаяма, Хироси
Кикугава, Ёсио
Камата, Мицуо
Оги, Аритацу
Ямагути, Ёситада
Сугияма, Рюити
Миямото, Тэруки
Мори, Такадзи
Камамото, Кунисигэ
Отиаи, Хироси

Ссылки
RSSSF 

Япония
1969
1969 год в Японии